Erichtonios (gr. Erichthonios, łac. Erichthonius) – w mitologii greckiej syn Dardanosa, królewicz Dardanii
 Erichtonios (gr. Erichthonios, łac. Erichthonius) – w mitologii greckiej syn Hefajstosa, król Aten

Zobacz też 
 Erichthonios – planetoida o numerze katalogowym 9430